А́льбрехт IV (; 19 сентября 1377, Вена — 14 сентября 1404, Клостернойбург) — герцог Австрийский; с 29 августа по 22 ноября 1395 правил единолично, с 22 ноября 1395 совместно с Вильгельмом Дружественным, герцогом Штирии. Из Альбертинской линии династии Габсбургов.

Биография 

Альбрехт IV был единственным сыном австрийского герцога Альбрехта III и Беатрисы Гогенцоллерн. После смерти отца 29 августа 1395 года, Альбрехт IV унаследовал престол Австрии. В состав его владений входило лишь собственно герцогство Австрия (современная земля Нижняя Австрия и восточная часть земли Верхняя Австрия), а также Крайна. Остальные владения Габсбургов согласно Нойбергскому договору 1379 года принадлежали двоюродным братьям Альбрехта IV из Леопольдинской линии. Междоусобицы с братьями стали характерной чертой всего правления Альбрехта IV в Австрии. В 1398 году Альбрехт предпринял паломничество в Иерусалим и был посвящён в рыцари на Гробе Господнем.

Помимо конфликтов с Леопольдинской линией Габсбургов, Альбрехт IV принимал активное участие в борьбе за власть между наследниками императора Карла IV. Уже в 1394 году Альбрехт установил союзные отношения с маркграфом Моравским Йостом против его двоюродного брата — германского короля Венцеля. Это привело к серии пограничных столкновений с Прокопом — младшим братом Йоста, но сторонником Венцеля.

В 1402 году Альбрехт IV заключил договор с венгерским королём Сигизмундом, направленный против Вацлава IV и Йоста Моравского. Испытывающий крайнюю нужду в военной и финансовой помощи, Сигизмунд обещал Габсбургам передать им Бранденбург, а также право на наследование после его смерти королевских престолов Чехии и Венгрии. Сигизмунду удалось захватить в плен Вацлава IV, которого он передал Альбрехту IV. Император находился в Вене под арестом с осени 1402 по осень 1403 года, после чего ему удалось бежать.

В 1404 году австрийские войска осадили Зноймо, которым владел противник Сигизмунда Йост Моравский, однако в войсках вспыхнула эпидемия дизентерии, от которой Альбрехт IV скончался. Существует версия, что он был отравлен, а лечивший его венский врач использовал обычный для того времени способ лечения: повесил герцога вниз головой, ожидая, что яд сам выйдет из тела.

Брак и дети 
 Жена: (с 24 апреля 1390 года) Иоганна София Баварская (1377 — 28 июля 1410), дочь Альбрехта I, герцога Баварии-Штраубинг и графа Голландии.
 Маргарита (1395 — 1447), замужем (1412) за Генрихом XVI, герцогом Баварии-Ландсхут
 Альбрехт V (1397 — 1439), герцог Австрии, король Венгрии, Чехии и Германии

Литература 
 Митрофанов, П. П. История Австрии с древнейших времён до 1792 г. — , 2003.
 Пристер, Е. Краткая история Австрии. — , 1952.
 Шимов, Я. В. Австро-Венгерская империя. — , 2003.
 
 Otto Brunner. Albrecht IV. // Neue Deutsche Biographie. — Band 1. — Berlin: Duncker & Humblot, 1953. — S. 169 f.

Герцоги Австрии
Габсбурги